Змагання з бігу на 400 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 17, 20 та 22 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

Фінал

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 
 
 Протоколи змагань:
 забіги 
 півфінали 
 фінал 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
Біг на 400 метрів на чемпіонатах світу з легкої атлетики